Гутор — фамилия. Известные носители:
 Гутор, Александр Петрович (род. 1989) — белорусский футболист.
 Гутор, Александр Евгеньевич (1866 — после 1923) — русский и советский военачальник, генерал-майор (1914), сын Е. С. Гутора.
 Гутор, Алексей Евгеньевич (1868—1938) — русский и советский военачальник, генерал-лейтенант (1914), сын Е. С. Гутора.
 Гутор, Анатолий Евгеньевич (1877—1960) — русский и советский военачальник, полковник (1913), декан Военно-музыкального факультета Московской консерватории, историк-суворовед, сын Е. С. Гутора. 
 Гутор, Евгений Симонович (1843 — после 1905) — русский военачальник, генерал-лейтенант (1905), директор Полоцкого кадетского корпуса.
 Гутор, Михаил Дмитриевич (1859 — после 1917) — русский военачальник, генерал-майор (1913), военный востоковед-тюрколог.

См. также 
 Гуторов